Армеллино () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1657—1737) — итальянский историк.
  (род. 1989) — итальянский футболист.